Лас Кабањас има више значења:

 Лас Кабањас, Колонија ел Мајор (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Кабањас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Кабањас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кабањас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кабањас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кабањас (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Кабањас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Кабањас, Пиједра ла Ресбалоса (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кабањас (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кабањас (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Кабањас (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кабањас (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Кабањас (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Кабањас (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Кабањас, Рестауранте (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кабањас (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кабањас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Кабањас (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Кабањас (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Кабањас, Ранчо Мануел Пачеко (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Кабањас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику